Скотт Лафаро — американский джазовый контрабасист, известный своей работой в трио Билла Эванса.

Детство и юность 
Отец Рокко Джозеф Лафаро — американец в первом поколении. Предки его переехали из провинции Калабрия (крайний юг Апеннинского полуострова).

Мать Хелен Лусилл Скотт имела шотландско-ирландско-английское происхождение, ребёнком перевезена в США, после смерти матери воспитывалась отцом.

После знакомства и замужества в Джениве, штат Нью-Йорк, родители переехали в Эрвингтон, пригород Ньюарка (штат Нью-Джерси), где родился Скотт, а в 1938 г. — его сестра Хелен. В 1942 г. семья вернулась в Джениву. В 1945 году в семье появился третий ребёнок — дочь Линда.
Отец Лафаро предпочёл не давать своим детям музыкального образования слишком рано. В позднем возрасте они задавались этим вопросом и пришли к выводу, что отец не хотел лишать их «нормального» детства.

Музыкальное образование Скотта началось в шестом классе с уроков госпожи А. Сэмпсон в доме неподалёку. Музыкальный директор средней школы Годфри Браун, в рамках школьной программы по музыке, предложил Скотту бас-кларнет, в качестве вакантного на тот момент в группе, с возможностью в последующем, сменить инструмент. В 13 лет, играя на бас-кларнете, он участвует в Нью-йоркском музыкальном фестивале All-State. Вдохновившись органистом Шарлоттой Буллок, отец приобщает Скотта к церковному песнопению, а также к звучанию классических составов и композиторов.
В средней школе Скотт участвует почти во всех музыкальных коллективах и мероприятиях. В группе он играл на бас-гитаре и кларнете, а в джаз-бэнде — на тенор-саксофоне. Также в средней школе он впервые увлёкся джазом: слушая пластинки из коллекции отца, он понял, что это его музыка. Постепенно музыка стала главным в его жизни. При этом Скотт оставался обычным парнем среди сверстников. Играл в баскетбол и гольф, проводил солнечные дни с семьёй на пляже. В одну из ночей семья Скотта покинула дом, загоревшегося от замыкания в электропроводке. На время восстановления дома Скотт вместе со старшей из сестёр пожили по приглашению у Г. Брауна, родители с младшей — у ближайших соседей. Непредвиденные расходы вынудили семью принять квартирантов, а также находить дополнительные способы заработать, в чем принимали участие и старшие дети. В своей комнате у Скотта была аудиосистема из двух проигрывателей. Его интерес к электронной технике не пропал и в более поздние годы.

Позже, по предложению Г. Брауна, Скотт взялся за баритон-саксофон и в числе нескольких других его учеников присоединился к «Фермерам». Они ещё не участвовали в самом конкурсе, но играли на открытии и закрытии парадов. Так Скотт приобрёл первый опыт выездных выступлений.
К тому времени не вызывало сомнений, что Скотт останется музыкантом и пойдёт учиться в Итака-колледж.
В четвёртом классе средней школы стал директором студенческой группы. В эти годы он стал чаще появляться в клубе Белхёрст (место работы отца), стал больше общаться с отцом и его коллегами, слушать других музыкантов в ночных клубах. Скотт стал самым молодым участником секстета Chess Men, любил также играть с The Rhithm Aires.
Чуть позже, играя в баскетбол, Скотт врезался в кого-то и поранил верхнюю губу так, что пришлось зашивать. Вернувшись к инструменту после нескольких недель отлучения, Скотт был очень недоволен своей игрой и опасался, что безвозвратно потерял качество игры в результате травмы.
На последнем году обучения в средней школе отец предлагает Скотту контрабас в качестве инструмента для колледжа. Пришлось привлечь дочь Г. Брауна Гейл для первого знакомства Скотта с инструментом.
Также при содействии отца Скотт взял несколько уроков у Ника Д’Анджело.

Начало карьеры 
В 1954 Скотт со своим одноклассником Бобом Уимкером едут в Итаку на прослушивания в колледж. Интересно, что на автомобиле — «Кадиллаке» 1949 г. — отказала педаль тормоза и они врезались в столб. В тот день так и не попали на прослушивания, но после того как их перенесли, обоих приняли в колледж.
В колледже Скотт продолжал изучать кларнет, был участником хора и группы. Контрабас ему преподавал виолончелист Форрест Сандерс устно, поскольку не владел инструментом сам. Скотт увлёкся контрабасом и практиковал по 6-12 часов в сутки — привычка, которая сохранялась до конца жизни.
К концу первого года обучения в колледже Скотт решил отправиться в Лос-Анджелес. Отец и некоторые друзья убеждали его остаться и продолжать учёбу. Во время летних каникул Скотт присоедился к привычной жизни семьи в Джениве. Ник Д’Анджело, тем временем получил предложение о работе басистом в оркестре Бадди Морроу от которого отказался, сославшись на занятость, но предложил вместо себя Скотта Лафаро.
Это была его первая серьёзная работа басистом.
Осенью 1955 г. он отправился в гастрольный тур с оркестром.
Первые записи с оркестром Бадди Морроу были сделаны в Нью-йорке и Чикаго летом 1956 года и он с гордостью послал альбом домой, где к тому времени родилась ещё одна сестра Лайза.
На одном из концертов в Лос-Анджелесе, Скотта знакомят с Рэдом Митчеллом, впечатляющим своей игрой. Скотт решает остаться на западном побережье. 5 сентября 1956 года он играет последний концерт с Бадди Морроу в Голливуд-палладиум. В октябре он присоединяется к группе Чета Бейкера. Гастроли стартовали месяцем позже, пока Чету не удалось уладить финансовые проблемы, вызванные употреблением наркотиков.
Играя с группой Бейкера, Скотт знакомится с пианистом Пэтом Мораном.
Тур заканчивается в январе 1957 г. в Майами.
Чтобы поспособствовать очередному туру Бёрдленд, куда Чета пригласили участвовать в числе других джазовых знаменитостей, 14 февраля Скотт впервые появляется на телевидении с его квинтетом в программе Стива Аллена «Сегодня вечером». Запись этого выступления попала на CD «Два гения трубы пятидесятых: Брауни и Чет» (Филолоджи рекордс)
Квинтету Чета все же пришлось пропустить тур Бёрдленд из-за обвинений, связанных с наркотиками.
В апреле Скотт вернулся в Лос-Анджелес.
20 мая 1957 по дороге в больницу умер отец Скотта — Джо. В день панихиды при беседе со старшей из сестёр Скотт признался: 
Перед отъездом Скотт заявил о своих планах в будущем перевезти семью на Запад.
В Лос-Анджелесе Скотт снимал комнату в доме Геллеров на Голливуд-хилл — саксофониста Херба и его жены Лоррейн. До получения профсоюзного билета Скотт не имел постоянной работы, а потому жил случайными заработками: многочисленные джем-сэйшны, участие в группах, подмены басистов. Также много практиковал дома.
В этот период он знакомится с композитором и саксофонистом Чарльзом Ллойдом, пианистами Терри Троттером, Доном Фридманом, Виком Фельдманом, Клэр Фишер.
Он общается также и с другими басистами, среди которых был Дон Пэйн. Рэд Митчелл и Лерой Виннегер взяли шефство над более молодыми Скоттом и Доном.
Летом 1957 года Скотт какое-то время работает с Мораном на озере Тахо. Осенью к нему переехала сестра Хелен, в дом на склоне Хай Тауэр-Драйв, где Скотт снял квартиру на верхнем этаже. Она отмечает в тот период его дружбу с Виктором Фельдманом.
Чуть позже Пэт Моран снова отзывает Скотта поработать с ним в Чикаго. Сестра остается в Лос-Анджелес в доме в Голливуде, куда она пригласила пожить подруг, после которого, они планировали найти новое жилье для себя и семьи к лету. Позднее это был дом на холмах Сильвер-лейк в Лос-Анджелессе. На этих выступлениях Лафаро встречается с другими известными басистами: Перси Хитом, Оскаром Петтифордом, Джорджем Дювивье.
По возвращении в Лос-Анджелес, Скотт живет у друзей. В январе 1958 выходит альбом Виктора Фельдмана «Прибытие», записанном вместе со Стивеном Леви на ударных и Скоттом Лафаро на контрабасе, ставший первой полномасштабной студийной записью с его участием.
В феврале 1958 г., за день-два до того, как уехать в Сан-Франциско, чтобы заменить Лероя Виннегера, пострадавшего в автокатастрофе, Скотт был приглашен на запись с Фрэнком Синатрой и аккомпанировавшим ему секстетом Стэна Гетца и Кэла Тжедера, вошедшую в их альбом.
После возвращения в Лос-Анджелес Лафаро продолжает играть с Фельдманом и Леви в клубе «Маяк». С Фельдманом и Франком Розолино они участвуют в выпуске нового телепроекта Стива Аллена в Голливуде.
Записи февраля входят в альбом Jazz at Ana.
В марте Скотт работает с Бадом Шэнком, подменив Гэри Пикока, собиравшегося играть в Нью-Йорк.
В апреле он встречается для совместной записи с Бадди ДеФранко, позже появляется в телешоу Бобби Траупа «Звезды джаза» вместе с Ричи Камукой и Виктором Фельдманом.
В один из вечеров, возвращаясь после концерта, Скотт остановил свою машину у закусочной и отлучился, а когда вернулся, то обнаружил, что Миттенвальд — его контрабас, купленный с отцом во время колледжских каникул перед поездкой на Запад — был украден. Скотт в смятении и растерянности вернулся в клуб, а наутро подал заявление в полицию.
На первое время пришлось взять инструмент напрокат, позже был приобретён Прескотт 3/4 1825 года.
В этот период, с целью обеспечить переезд семьи, берется за любую работу. И чем больше людей о нем узнавали, тем чаще стали приглашать.
Осенью 1958 года мать и три младшие сестры Скотта (последняя родилась уже после смерти отца) переезжают в Лос-Анджелес. В октябре он почти две недели играет с квартетом Санни Роллинса в Сан-Франциско.

Последние годы 
Осенью 1958 Скотт уезжает поработать в Нью-Йорк. Там в марте 1959 он получает концерт со Стэном Кентоном. В его планы даже было поехать в тур с оркестром, но, вероятно из-за конфликта с барабанщиком, вопрос был поставлен ребром, и к концу марта он вернулся в Лос-Анджелес.
По словам Херба Геллера, находящегося в тот момент в Нью-Йорке, Бенни Гудман не мог подобрать басиста, и Скотт полетел туда на прослушивания и был принят. С оркестром Гудмена он участвует в шестинедельном туре. После тура Скотт возобновил дружбу с Доном Фридманом, и они вместе сняли квартиру. Также вместе они какое-то время работали с Диком Хеймсом.
После Скотт снова играет в клубах Нью-Йорка, знакомится в этот период с Орнеттом Коулманом — тоже новатором в джазе.
Иногда Скотт играет с Биллом Эвансом, который совсем недавно ушёл от Майлза Дэвиса и искал звучание собственного трио. Они слышали друг о друге ранее и прониклись взаимных уважением и симпатией в музыкальном плане. С барабанщиком Полем Мотьяном они образуют трио. В конце года в таком составе они записывают альбом Билла «Портрет в джазе», высоко оцененный джазовыми критиками. После они отправились в тур по стране. После тура Скотт снова играет в клубах Нью-Йорка Гюнтер Шуллер в своем составе использует Скотта вместе с другим басистом одновременно. В сотрудничестве с кларнетистом Эриком Долфи Скотт делает запись нескольких Вариаций на темы Телониуса Монка.
При отсутствии заказов на трио Эванса, летом 1960 г. Лафаро начинает регулярно работать в группе Орнетта Коулмена.
Осенью во время гастролей в Лос-Анджелесе, Скотт повидался с семьей и даже успел, по приглашению друга, получить роль в эпизоде фильма «Блеск в траве». По возвращении в Нью-Йорк они дали концерт в Вилладж-Вангард, и Скотт остался там к прибытию Эванса и Мотиана. За это время участники трио стали также и друзьями.
В ноябре 1960 Лафаро записывается вместе со Стивом Кюном и Питом ЛаРокой. Также до конца года пишутся «Джазовые абстракции» с Гюнтером Шуллером и «Фри джаз» с Орнеттом Коулманом.
1961 год начинается туром по Западному побережью с Эвансом. Лафаро сочетает работу с его трио и группой Коулмана. В этот же период работает со Стэном Гетцем, Шелли Мэнном.
В июне в трио Эванса в Вилладж Вангард делает записи, вошедшие позднее в его альбомы «Воскресенье в Вилладж Вангард» и «Вальс для Дэбби». После, в перерыве работ с Биллом, Скотт присоединяется к Стэну Гетцу для выступления на Ньюпортском джазовом фестивале, проходившего с 30 июня по 3 июля. Квартет Стэна был записан на второе число, и это было последнее появление Скотта Лафаро на широкой публике.

Смерть 
3 июля 1961 года в телефонном разговоре с сестрой Скотт обсуждал семейные дела.
Было желание продать дом в Джениве. Срок аренды заканчивался. Мать беспокоить не стоило, так как она тяжело переживала смерть отца, а также была занята младшими дочерьми.
Так возникло намерение заехать туда по пути в Лонг-Айленд и поторопить арендаторов с решением вопроса. Выехал он утром 5 июля и после восьмичасового переезда остановился у дома тети на подъезде к Джениве, где решил навестить школьного приятеля Фрэнка, жившего по близости в пяти домах. Вечером того же дня они решили навестить еще одного приятеля Лона, чтобы послушать джазовые альбомы, но застали его играющим в бридж, и тот предложил навестить его ближе к ночи. После нескольких кружек пива в баре у Коси, они решили отправиться в Варшаву, штат Нью-Йорк к Джуди, у которой тоже была качественная стерео-система, чтобы послушать джаз. Там они пробыли два-три часа в приятной компании незнакомых до того людей, но наслышанных о карьере Скотта. Пили кофе, слушали музыку. Им предложили остаться на ночь, но Фрэнку нужно было возвращаться.
Около 01:45 6 июля Скотт, по всей видимости, уснул за рулем, сошел с дороги и врезался в столб. В результате возгорания автомобиля он и Фрэнк погибли на месте.
3 июля родные получили почту с документами, которые Скотт должен был подписать. Это делало его поездку в Джениву ненужной, но в тот день и после они не смогли до него дозвониться, чтобы сказать об этом.

Личная жизнь 
Первым серьезным увлечением была Анна-Мария Пэкуилли (ныне Энн Голдинг)в 1953. Роман продолжался до ухода Скотта в колледж. В знак преданности Скотт даже принял римско-католическое христианство. В 1959 г. он предложил ей возобновить отношения, но она влюбилась в кого-то еще и была помолвлена.

Во времена колледжа Скотт проводил время в парке через улицу от магазина грамзаписи «Ленц», где знакомился с альбомами Майлза Дэвиса и других джазовых современников. Там он и однажды встретил Сюзанну Стюарт — старшеклассницу местной средней школы и талантливую вокалистку.
Она нередко сопровождала его в ночных клубах Итаки и окрестностей, где он играл на саксофоне и контрабасе, чтобы подзаработать. Она была с ним в Джениве на каникулах в 1955 году, а в марте 1956 года присоединилась к туру оркестра Бадди Морроу. По дороге они помолвились и начали планировать свадьбу, но в последний момент она испугалась, передумала и, оставив группу, вернулась домой.

В горестную ночь, когда был украден контрабас Миттенвальд, Скотт сблизился с Мэгги Райан — красавицей и женой одного из владельцев клуба. Она стала много времени проводить времени со Скоттом, в том числе у него дома. После переезда мать Скотта неодобрительно отнеслась к их совместному проживанию, поскольку они не были в браке, что в те годы, особенно для восточных штатов, не было нормой. Настроению матери не способствовала недавняя потеря отца. Отношения Скотта и Мэгги продлились около года. Найдя постоянную работу в кинокомпании «XX век фокс», Мэгги имела повод не поддерживать Скотта на выступлениях и таким образом отдалилась от него. В 1959 году он предлагал ей возобновить отношения, приехав к нему в Нью-Йорк, но она сказала, что ищет другую жизнь и вскоре вышла замуж. После смерти Скотта она встретилась с одним из владельцев клуба и они ночью долго колесили по городу с разговорами о Скотте Лафаро. Она призналась, что до сих пор чувствует его влияние.

Глория Габриэль была в группе танцоров у Хеймса в то время, когда Скотт работал с ним. Однажды в отеле в Питтсбурге он постучал к ней, сделав вид, что забыл номер своей комнаты. Их отношения начались и продолжались до его смерти. Ей посвящено сочинение Скотта «Шаг Глории» (Gloria’s step).

О творчестве Лафаро 
В дневнике одной школьной подруги Скотт писал, что всерьез намерен учиться и практиковать столько, пока не станет «настолько же хорош, как Конитц, Дэзмонд, Гетц или Симс». Развитие его, как басиста, пошло действительно быстрыми темпами. В технике игры он использовал два или три пальца. При знакомстве с Дювивье(пользовался одним пальцем) оба были поражены техникой друг друга. Скотт обладал хорошим музыкальным слухом и чувством ритма. В игре старался делать не только мелодические, но и гармонические ходы. Ему всегда скучно играть просто ритм — две или четыре четверти. Этим он не всегда был понят некоторыми современники. Другие же считали, что он опережает время. Он постоянно придумывал что-то. Однажды он сказал, что сам не может сыграть того, что у него в голове.
Скотт не стеснялся перенимать опыт других басистов. Сам он оказал влияние на своих последователей. Чак Израэлс, Эдди Гомес и Марк Джонсон — басисты постЛафаровского периода Эванса — дали мемориальный концерт посвященный Скотту Лафаро в 2001 году.

Контрабас Абраама Прескотта 3/4, был в машине в день трагической гибели Скотта Лафаро. Его друг Джордж Дювивье бережно сохранил останки инструмента (были повреждены и частично обуглены гриф, передняя, задняя и левая боковая стенки деки, ребра) и передал их своему другу Самуэлю Колштейну. Идею восстановить инструмент, витавшую в воздухе почти двадцать лет, поддержала сестра Скотта — Хэлен. Вместе с сыном Барри, Сэм разобрал инструмент, изготовил недостающие детали, и в 1988 г. готовый инструмент был представлен публике. Это была дань уважения Скотту Лафаро.

Дискография 
With Ornette Coleman
 Free Jazz: A Collective Improvisation (Atlantic, 1961)
 Ornette! (Atlantic, 1962)
 The Art of the Improvisers (Atlantic, 1970)
 Twins (Atlantic, 1971)
With Bill Evans
 Portrait in Jazz (Riverside, 1960)
 The 1960 Birdland Sessions (Fresh Sound, 2005)
 Explorations (Riverside, 1961)
 Sunday at the Village Vanguard (Riverside, 1961)
 Waltz for Debby (Riverside, 1962)
With Victor Feldman
 The Arrival of Victor Feldman (Contemporary, 1958)
 Latinsville! (Contemporary, 1960)
With Stan Getz and Cal Tjader
 Cal Tjader-Stan Getz Sextet (Fantasy, 1958)
With Hampton Hawes
 For Real! (Contemporary, 1958 [1961])
 Bird Song (Contemporary, 1958 [1999])
With Booker Little
 Booker Little (Time, 1961)
With Pat Moran McCoy
 Pat Moran Trio (Bethlehem, 1957)
With Gunther Schuller
 Jazz Abstractions (Atlantic, 1960)
With Tony Scott
 Sung Heroes (Sunnyside, 1959)

Примечания

Литература 
 «Нефритовые видения: Жизнь и музыка Скотта Лафаро», Хэлен Лафаро-Фернандес, Издательство Северо-Техасского Университета, 2009.

Контрабасисты США
Погибшие в автомобильных катастрофах